Zabytki w Lwówku Śląskim – poniżej przedstawione są zabytki chronione prawnie znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Lwówek Śląski.

Lista zabytków

Zabytki wg rejestru wojewódzkiego

Zabytki niefigurujące w rejestrze wojewódzkim

Przypisy

Bibliografia 
 Narodowy Instytut Dziedzictwa – Rejestr zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego
 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Lwówek Śląski